Charles Emil d'Orchimont kan syfta på:

* Charles Emil d'Orchimont (1795–1850), svensk militär och godsägare
 Charles Emil d'Orchimont (1854–1924), svensk konsul och affärsman